O hipismo integra o programa dos Jogos Olímpicos desde a edição de Paris 1900 (esteve ausente apenas em St. Louis 1904 e Londres 1908). No programa atual do hipismo olímpico são disputadas três modalidades com provas individuais e por equipes: adestramento, concurso completo de equitação (CCE) e saltos.

Até os Jogos Olímpicos de 1952, apenas competidores homens tinham permissão para competir. A partir de então tornou-se aberto para ambos os sexos. Outra mudança foi a possibilidade da participação de civis (antes apenas militares podiam competir). Os integrantes da equipe podem ser de ambos os sexos, sem limite mínimo no número de competidores de um determinado sexo, cabendo a cada federação nacional a escolha da equipe.

O hipismo é um dos dois únicos esportes olímpicos envolvendo animais (o outro é o pentatlo moderno).

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!